Прибойный:
 Прибойный — мыс на Новой Земле, на побережье Баренцева моря.
 Прибойный — мыс на побережье Берингова моря.
 Прибойный — мыс в Крыму, на побережье Чёрного моря.

 Прибойный — посёлок в Иркутской области (Россия).
 Прибойный — посёлок в Камчатском крае (Россия).